La scuola (L'école), film diretto da Walerian Borowczyk (1958)
La scuola, film diretto da Daniele Luchetti (1995)
Editrice La Scuola, casa editrice bresciana
La scuola, edificio immaginario della striscia dei Peanuts